Die Liste der Rektoren der Julius-Maximilians-Universität Würzburg zählt die Amtsträger seit der Gründung 1582 bis zur Hochschulreform 1975 auf.

Vorgeschichte 
Als Rektor nach der Zeit der Erstgründung der Würzburger Universität (als Hohe Schule) im Jahr 1402 ist beispielsweise der Theologe, Logiker und Kanoniker Peter von Treysa (um 1406) belegt und für das Jahr 1413 Johann Zantfurt.

Rektoren von 1582 bis 1699

Rektoren während der Curatelzeit von 1700 bis 1802

Prorektoren während der Curatelzeit von 1805 bis 1828

Rektoren im Königreich Bayern von 1828 bis 1918

Rektoren während der Weimarer Republik von 1919 bis 1932

Rektoren während der NS-Zeit von 1933 bis 1944

Rektoren in der Nachkriegszeit von 1945 bis 1976

Weblinks 
 Liste der Rektoren von 1582 bis 1699 auf uniarchiv.uni-wuerzburg.de
 Liste der Rektoren von 1700 bis 1802 auf uniarchiv.uni-wuerzburg.de
 Liste der Prorektoren während der Curatelzeit von 1805 bis 1828 auf uniarchiv.uni-wuerzburg.de

Einzelnachweise 

Wurzburg, Universitat
!